Benzenberg ist der Name folgender Objekte:
 (6734) Benzenberg, Asteroid des Hauptgürtels

 Benzenberg (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Heidenheim in Baden-Württemberg

Benzenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Friedrich Benzenberg (1777–1846), deutscher Physiker, Geodät und Publizist
Siehe auch:
 Bensberg (Begriffsklärung)